William Stephenson, különböző hírszerző szervek megalapítója, iparmágnás
 William Stephenson (fűtő)
 William Stephenson (pszichológus)
 William Stephenson (tengerész)

Lásd még
 William Stevenson (egyértelműsítő lap)